Óscar Sánchez Fuentes (Múrcia, 1979), futbolista espanyol
 Óscar Sánchez Guarín (Manizales, 1985), ciclista colombià